Unreal (computerspelserie), een reeks van first-person shooter-computerspellen
 Unreal (computerspel), het eerste computerspel in deze serie uit 1998
 Unreal Engine, een game engine
 UnREAL (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie